Gorgaß bzw. Gorgass ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Gorgaß (* 1940), deutscher Mediziner
 Hans Bodo Gorgaß (1909–1993), deutscher NS-Arzt
 Judith Gorgass (* 1972), deutsche Schauspielerin